Суперку́бок УЕФА́ 2004 года — 29-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, который прошёл 27 августа 2004 года на стадионе Луи II в Монако.

Матч

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2003/2004
 Кубок УЕФА 2003/2004

Ссылки 
 Суперкубок УЕФА 2003 

Август 2004 года
2004
Футбол в Европе в 2004 году
Международные соревнования по футболу в Монако
События 27 августа
2000-е годы в Монако
Спорт в Испании в 2000 году
Спорт в Португалии в 2000 году